Љубић може бити:

 Љубић (Кнић), насеље у општини Кнић, Република Србија
 Љубић (Чачак), насеље у општини Чачак, Република Србија
 Љубић (Витез), насеље у општини Витез, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ

или

 Љубић (планина), планина у општини Прњавор, Република Српска
 ФК Љубић, фудбалски клуб из Прњавора
 Љубић (презиме), презиме
 Љубићка битка, битка на брду Љубић током Другог српског устанка
 Љубић (брдо), брдо у Граду Чачку, Република Србија